La Chaux est le nom ou partie du nom de plusieurs communes francophones.

France 
 La Chaux (Doubs)
 La Chaux (Orne)
 La Chaux (Saône-et-Loire)
 La Chaux-du-Dombief (Jura)
 La Chaux-en-Bresse (Jura)

Suisse 
 La Chaux (Vaud)
 La Chaux, localité de Sainte-Croix (Vaud)
 La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel)
 La Chaux-des-Breuleux (Jura)
 La Chaux-du-Milieu (Neuchâtel)

Voir aussi 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France